Макги́ннесс () — ирландская фамилия. Известные носители:

 Макгиннесс, Мартин (1950—2017) — североирландский политик.
 Макгиннесс, Найджел (род. 1976) — английский рестлер.
 
 Макгиннесс, Уилф (род. 1937) — английский футболист и футбольный тренер.
 Макгиннесс, Эд (род. 1974) — американский художник комиксов.